A Báthori-család somlyói (somlyai) ágából

somlyói Báthory Anna (?–1570), Báthory István erdélyi vajda (1477–1534) és Thelegdy Katalin leánya, Báthory István erdélyi fejedelem húga, három férje volt:

Első férje (1539-től) Drágffy Gáspár (1516–1545) kraszna-szolnoki főispán Gyermekei Drágffy György (1543–1555) és Drágffy János (*1544). 
Második férje Drugeth Antal (†1548). 
Harmadik férje bátori (ecsedi) Báthori György (?–1570), gyermekei Báthori István országbíró (1555–1605) és Báthori Erzsébet (†1614).

somlyói Báthory Anna (1594–1636): Báthory István krasznai főispán (1553–1601) és Bebek Zsuzsanna (†1595) leánya, Báthory Gábor erdélyi fejedelem húga, Báthory István erdélyi fejedelem unokahúga. Első férje Bánffy Dénes (†1612), második férje Jósika Zsigmond, gyermeke Jósika Gábor.

Jegyzetek